Фортия (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 10,8 км². Население — 642 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Fortià
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Жироны